«White America» — сингл американского рэпера Eminem в жанре политического хип-хопа, вышедшая в 2002, а записанная в рамках 4-го студийного альбома «The Eminem Show». Песня была исполнена на церемонии MTV Video Music Awards. Это первая полная песня в альбоме, описывающая подъем Эминема на вершину славы и заявления со стороны родителей и политиков, что он оказал влияние преступным поведением на молодых белых американцев.

Содержания песни 
В песне описывается влияние цвета кожи Eminema на его популярность, хотя в начале сольной карьеры он мешал ему быть воспринятым всерьёз. Он описывает нападки на себя со стороны правительства США, которые заявляют, что рэпер плохо влияет на молодёжь. Эрик и Эрика в песне — олицетворение белого молодого поколения. Также Маршалл рассуждает о свободе слова в Америке, описанной в Конституции через критику экс-вторых леди страны Линн Чейни и Типпер Гор, которые высказывали сомнение в праве на свободу слова Мэттерса.

Клип 
Был выпущен анимационный клип на эту песню, который непосредственно связан с текстом. Символичным является плакат с Эминемом в качестве подозреваемого на заднем плане, а затем разрыв Конституции США на переднем.

Другое 
Журнал «Mother Jones» заявил, что песня является четвёртой из наиболее часто используемых в американских военных тюрьмах для дезориентации и лишения сна заключенных. Ещё одна песня Эминема «Kim» находится на 5-м месте.

Примечания 

Синглы Эминема
Синглы 2002 года
Песни, написанные Эминемом
Политизированные песни
Синглы Interscope Records
Синглы Aftermath Entertainment
Синглы Shady Records
Песни, направленные против расизма и ксенофобии
Песни, написанные Луисом Ресто